Воевода:
 Воевода — общее название военных начальников и представителей государевой (государственной) власти на Руси, в Русском царстве.
 Воевода — глава администрации воеводства в Польше.
 Воевода — воинское звание Сербии и Югославии в первой половине XX века.
 Воевода — в Великом княжестве Литовском — руководитель местной администрации в воеводстве.

Топоним 
 Воевода — посёлок в Зябровском сельсовете Гомельского района Гомельской области Белоруссии.
 Воевода — посёлок, микрорайон посёлка Русский на западе острова Русский в составе Владивостокского городского округа Приморского края России.
 Воевода — бухта на западе острова Русский в Приморском крае России.

Персоналии 
 Воевода, Алексей Иванович (род. 1980) — российский бобслеист, олимпийский чемпион, чемпион мира.
 Воевода, Борис Иванович (1938—2008) — советский и украинский геолог и геофизик, доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Воевода, Иван Афанасьевич (род. 1929) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Воевода, Михаил Иванович (род. 1957) — российский учёный-генетик, специалист в области генетики терапевтических заболеваний, член-корреспондент РАМН (2005), академик РАН (2016).
 Воевода, Николай Трофимович (род. 1940) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Воевода, Юрий Евгеньевич (род. 1951) — российский юрист, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ первого созыва.

Названия

Техника 
 «Воевода» — 11-пушечный парусно-винтовой корвет Российского Императорского флота типа «Боярин».
 «Воевода» — минный крейсер Российской империи (1891—1918), затем Финляндии («Мати Курки», 1918—1940)
 «Воевода» — ракетный комплекс четвёртого поколения.

Художественные произведения 
 «Воевода» (1833) — стихотворение А. С. Пушкина.
 «Воевода» (1865) — комедия в пяти действиях, с прологом, в стихах Александра Островского.
 «Воевода» (1868) — опера П. И. Чайковского по пьесе Островского.

См. также